Einspritzdüse bezeichnet:
 Einspritzdüse (Dieselmotor) im Dieselmotor
 Einspritzventil im Ottomotor
 Einspritzdüse eines Heißkanal- oder Kaltkanalsystems beim Kunststoffspritzguß, siehe Spritzgießen